Calci ima više značenja:
 Calci, Forlì-Cesena
 Calci, Pisa